Příjmení Murawski nosí více významných osobností:

 Bob Murawski (* 1964) – americký filmový editor
 Radosław Murawski (* 1994) – polský fotbalový záložník
 Rafał Murawski (* 1981) – polský fotbalový záložník